česká designerka a podoložka (roz. Boháčová) se narodila 27.9.1995 a věnuje se dlouhodobě vývoji nohou nejen u dětí skrze svou stejnojmennou značku Sabina Rich. Také působí jako podolog ve své ordinaci v Praze, kde se věnuje primárně dětem.